Miejscowości w USA:
 Commerce – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Commerce – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Jackson
 Commerce – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Scott
 Commerce – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Ottawa
 Commerce – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hunt
Gminy w USA:
 Commerce (ang. Commerce Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Commerce (ang. Commerce Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scott